Modrý může být:

místopisný název
 Modrý důl – údolí v Krkonoších v okrese Trutnov
 Modrý Kameň – město v okrese Veľký Krtíš na Slovensku
 Modrý most – most přes Malši v Českých Budějovicích
 Modrý Nil – jedna ze dvou zdrojnic řeky Nil
 Modrý Nil (stát) – jeden z 18 vilájetů Súdánu
 Modrý potok – více významů (rozcestník)
 Modrý vrch – přírodní rezervace ve Slovenském ráji

příjmení
 Bohumil Modrý (1916–1963) – český hokejový brankář a politický vězeň
 Jaroslav Modrý (* 1971) – bývalý český profesionální hokejista

různé významy (rozcestníky)
 Modrý pták
 Modrý šíp
 Modrý tygr

Související články 
 Modrá (rozcestník)
 Moudrý
 Modrého
 Blue
 Seznam článků s názvem začínajícím na:  „Modrý“,  „Modré“

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení